Putignano steht für:
 
 Putignano, einen italienischen Ort in der Region Apulien
 (7665) Putignano, Asteroid im Asteroidengürtel

Putignano ist der Familienname von
 Antonio Putignano (* 1961), deutscher Schauspieler